Efes ist
 der heutige Name einer antiken Stadt (griechisch Έφεσος) in der Türkei, siehe Ephesos
 eine türkische Biermarke, siehe Efes (Bier)
 eine Kurzbezeichnung für die türkische Basketballmannschaft Anadolu Efes SK